Йоханна Додерер (, ) — австрийский композитор.

Биография 
Внучатая племянница писателя Хаймито фон Додерера. Училась в Граце у Беата Фуррера, затем в Вене у Клауса Петера Заттлера и Эриха Урбаннера. Постоянно сотрудничает с несколькими исполнителями — Патрицией Копачинской, Юрием Ревичем, Марлис Петерсен, Эдуа Задори, дирижёром Ульфом Ширмером.

Сочинения

Оперы 
 Die Fremde (2000—2001, по трагедии Еврипида Медея) 70'.
 Strom (2002—2006, по трагедии Еврипида Вакханки) 110'
 Falsch verbunden (2006) 15'.
 Der leuchtende Fluss (2009—2010) 150'
 Papagenono 20' (2011)

Песни 
 Liederzyklus (10 Lieder) nach Gedichten von Antonia Pozzi, für Sopran, Bariton und Klavier (60 min). 2009 DWV 58
 Orchesterlieder für Mezzosopran und Klavier nach Texten von Wolfgang Hermann (Klavierfassung). 2005 DWV 40 a
 Lieder für Bariton und Klavier nach Texten von Wolfgang Hermann (12 min). 2003 DWV 33
 Für ein Obdach am Rand aller Sinne. Lied für Sopran und Klavier nach einem Text von Christine Lavant (10 min). 2000 DWV 21

Вокальные сочинения 
 Salve Regina. Werk für Sopran, Chor und Orchester (24 min) DWV 53, Auftragswerk des Bayerischen Rundfunks
 Mon cher cousin. Werk für Sopran und Orchester (22 min) 2007 DWV 49, Auftragswerk der Stadt Augsburg zum int. Mozartfest 2008
 Astraios. Werk für Mezzosopran und Kammerorchester. 2006 DWV 42
 Orchesterlieder nach Texten von Wolfgang Hermann, für Mezzosopran. 2005 DWV 40
 Messe für Wilhelm Doderer, 2 Mezzosoprane und Orgel Wien (12 min). 2002 DWV 30
 Feuerkreis für Sopran, Mezzosopran und Vokalensemble nach Texten von Reinhard Kräuter (15 min). 1998 DWV 16
 Terra für Sopran und Orchester (23 min). 1997 DWV 14
 Terra für Sopran und Instrumentalensemble (12 min). 1997 DWV 13
 Rot, nach Texten von Reinhard Kräuter für Sopran und Streichquartett (15 min). 1996 DWV 12
 Klänge aus einer verlorenen Zeit für Alt, Chor, Viola und Gläser(10 min). 1994 DWV 8
 Der Verfall. Passion nach Texten von Georg Trakl für Sopran, Chor und Kammerorchester (15 min). 1991 DWV 3

Хоровые сочинения 
 Drei Chorstudien. 2006 DWV 46
 Vergessene Erde für Chor (4 min). 1995 DWV11

Сочинения для оркестра 
 Sinfonie №1(2006-7) DWV47.
 Sinfonia №2 Bohinj (2014/15) DWV 93.
 40 sec. für großes Orchester 2009 DWV 59
 Studie über Zaha Hadids Gemälde «Vision for Madrid»" (16 min) 2009 DWV 55. Auftragswerk im Rahmen von «Linz Kulturhauptstadt 2009»
 Fanfare. 2006 DWV 44
 Rondane. Fassung für großes Orchester (15 min). 2001 DWV 26
 Für Orchester. Orchesterstudie (6 min). 1999 DWV 19
 Ikarus für Streichorchester (15 min). 1991 DWV 9
 Eine Sonnenfinsternis für Streichorchester und Pauken (20 min). 1993 DWV 4

Сольные произведения 
 Für Solovioline (5 min). 2005 DWV 39
 Violinkonzert (45 min). 2004—2005 DWV 35
 Bolero für 2 Klaviere und Orchester (30 min). 2004 DWV 36
 Für Orchester oder Violoncello Solo (10 min). 2000 DWV 22
 Phantasien über den Grenzwald für Klavier (8 min). 2004 DWV 34
 Toccata für Orgel (10 min). 2003 DWV 32

Сочинения для камерного оркестра 
 Psalm 2, Kammerorchesterfassung (12 min). 2006 DWV 41.
 Rondane für Kammerorchester (10 min). 2000 DWV 20
 Skumring für Instrumentalensemble (25 min). 1995 DWV 10

Камерная музыка 
 Für Akkordeon und Streicher 1 (14 Min). 2006 DWV 45
 Werk für Violoncello und Klavier (ca.15 min). 2005 DWV 38
 Psalm 2 für Streichquartett (12 min). 2005 DWV 37
 Klaviertrio (15 min). 2002 DWV 31
 erwachen III für 3 Geigen (30 min). 2001 DWV 27
 silence I für Violine und Klavier (15 min). 2001 DWV 25
 silence II für Violine und Violoncello (12 min). 2001 DWV 24
 running für Schlagzeug und Klavier (15 min). 2001 DWV 23
 Stimmen für Instrumentalensemble (15 min). 1999 DWV18
 erwachen II für 3 Geigen (10 min). 1998 DWV 17
 Feuerkreis für Streichquintett (16 min). 1997 DWV 15
 Psalm Streichquartett (18 min). 1994 DWV 7
 Brennpunkt für Streicher und javanische Gongs (20 min). 1994 DWV 6
 erwachen I für 3 Geigen (8 min). 1993 DWV 5
 Fall 1 für Flöte, Violine und Violoncello (4 min). 1991 DWV 1
 Fall 2 für Instrumentalensemble (15 min). 1991 DWV 2

Признание 
Премия по культуре г. Фельдкирх (2002). Премия по культуре г.Вена (2002).

Ссылки 
 Официальный сайт
  Йоханна Додерер в исполнении Эдуа Задори, видео

Академические музыканты Австрии
Композиторы Австрии
Оперные композиторы